Norrörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrörarna, en del av Örarna, Larsmo, Österbotten, 
 Norrörarna, Nykarleby, Österbotten, 
 Norrörarna (Brändö, Åland), 
 Norrörarna, Houtskär, Åboland, 
 Norrörarna, Korpo, Åboland, 
 Norrörarna, Nagu, Åboland, 
 Norrörarna (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Norrörarna (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Norröra
Norrören
Söderörarna

Robotskapade Finlandförgreningar